Trist steht für

 ein Gefühl oder einen Eindruck der Traurigkeit oder Trübseligkeit, siehe Tristesse
 eine tschechische Depressive-Black-Metal- und Funeral-Doom-Band, siehe Trist (Band)

Trist ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Lansdown Trist (1909–1993), britischer Sozialpsychologe
 Nicholas Trist (1800–1874), US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Triest (Begriffsklärung)